Ляшенко, Михаил:
 Ляшенко, Михаил Васильевич (1818—1872) — русский генерал, участник Кавказской войны.
 Ляшенко, Михаил Юрьевич (1915—1991) — русский советский детский прозаик и писатель-фантаст.
 Ляшенко, Михаил Юрьевич (род. 1946) — русский советский поэт.